

Корниловська сільська рада — сільське поселення, Болотнинський район, Новосибірська область
 Корниловська сільська рада — сільське поселення, Каменський район, Алтайський край